Rhadamanthus – planetoida o numerze katalogowym 38083
 Rhadamanthus – rodzaj roślin z rodziny szparagowatych
 Rhadamanthus (Radamantys) – w mitologii greckiej heros, król mniejszych wysp Archipelagu Egejskiego, sędzia w Hadesie

Zobacz też 
 Zygaena rhadamanthus – motyl z rodziny kraśnikowatych